Carretilla se puede referir a lo siguiente:
 Carretilla, pequeño vehículo utilizado en jardinería y construcción, con una sola rueda que funciona por acción de la palanca.
 Carretilla de carga, carro manual para transporte de objetos pesados o voluminosos.
 Carretilla elevadora, vehículo autopropulsado, también llamado «toro» que se utiliza en el comercio, los almacenes y el transporte de mercancías.
 Carretilla pórtico, vehículo propio de las terminales portuarias de contenedores.
 El nombre común de la planta Medicago doliata
 El nombre común de la planta Onobrychis humilis